Los Cerritos kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Los Cerritos, Querétaro Arteaga, 
 Los Cerritos, Chiapas, Venustiano Carranza, 
 Los Cerritos, Hidalgo, Nopala de Villagrán, 
 Los Cerritos, Nuevo León, 
 Los Cerritos, Sinaloa, Concordia, 
 Los Cerritos, Veracruz, Tierra Blanca, 
 Los Cerritos, Jalisco, Tepatitlán de Morelos, 
 Los Cerritos, Puebla, 
 Los Cerritos, Morelos, Atlatlahucan, 
 Los Cerritos, San Luis Potosí, 

Robotskapade Mexikoförgreningar